Váradi Miklós esztergomi érsek (~14. század)
Váradi Miklós (1589–1659) kereskedő
Váradi Miklós (helyenként Várady Miklós, 1883–1962) rákospalotai orgonaépítő mester
Váradi Miklós (1919–1970) ifj., rákospalotai orgonaépítő
Váradi Miklós (1921–1989) vezérőrnagy
Váradi Miklós (?) győri gyermekszínész, a Holnap Tali! szereplője

Hasonló
Várady Miklós (1848 vagy 1849–1941) színész, énekes